Österle ist der Familienname folgender Personen:
 August Österle (* 1963), österreichischer Gesundheitsökonom
 Elfriede Österle (* 1950), österreichische Künstlerin
 Hubert Österle (* 1949), österreichischer Wirtschaftsinformatiker
 Ines Österle (* 1984), deutsche Fußballspielerin

 Oesterle ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Oesterle (* 1952), deutscher Manager
 Günter Oesterle (* 1941), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Jenny Rahel Oesterle-El Nabbout (* 1978), deutsche Historikerin
 Jordan Oesterle (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Josef Oesterle (1899–1959), deutscher Volkswirt und Politiker (BVP, CSU)
 Joseph Oesterlé (* 1954), französischer Mathematiker
 Jutta Oesterle-Schwerin (* 1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl Oesterle (1894–1965), deutscher Gewerkschafter (ÖTV) und Politiker (SPD)
 Kurt Oesterle (* 1955), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Leonhard Oesterle (1915–2009), kanadischer Bildhauer, Zeichner und Kunstlehrer deutscher Herkunft
 Manfred Oesterle (1928–2010), deutscher Maler, Grafiker, Karikaturist und Plastiker
 Michael Oesterle (* 1968), kanadischer Komponist
 Michael-Jörg Oesterle (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Oskar Oesterle (1903–1964), deutscher Staatsbeamter und Bergwerksdirektor
 Paul Oesterle (1900–1971), deutscher Bakteriologe und Hochschullehrer
 Uli Oesterle (* 1966), deutscher Illustrator, Grafiker und Comicautor

Siehe auch:
 Österlen
 Oesterlen
 Oster
 Oesterlein